Wekerle család, württembergi eredetű magyar család
 id. Wekerle Sándor, a dualizmus korának magyar miniszterelnöke, háromszor alakított kormányt
 ifj. Wekerle Sándor, az előbbi fia, az 1920-as évek egyik magyar pénzügyminisztere
Földrajzi név
 Wekerletelep, Kispest, Wekerle Sándor miniszterelnök után nevét viseli
 Wekerlefalva, Nova Gajdobra, község a szerbiai Vajdaságban